Досрочные выборы губернатора Архангельской области состоялись в Архангельской области (включая Ненецкий автономный округ) 13 сентября 2015 года в единый день голосования.

На 1 июля 2015 года в Архангельской области (включая муниципалитет «Новая Земля» на одноимённом архипелаге) было зарегистрировано 947 125 избирателей, в Ненецком АО — 33 087 избирателей. Таким образом суммарно 980 212 избирателя. Выборы выиграл Игорь Орлов набрав 53,25 % голосов избирателей.

Предшествующие события 
Предыдущие выборы губернатора Архангельской области состоялись в марте 2004 года. На них был избран на 4 года генеральный директор ОАО «Молоко» Николай Киселёв (самовыдвижение). В 2005 году выборы глав регионов по всей России были заменены на утверждение региональным заксобранием вносимой президентом кандидатуры.

В марте 2008 года президент Владимир Путин назначил губернатором (через процедуру утверждения собранием депутатов) заместителя генерального директора «Газпромипотеки» Илью Михальчука (Единая Россия) Он был наделён полномочиями на 5 лет, однако в январе 2012 года досрочно ушёл в отставку. Президент Дмитрий Медведев назначил губернатором заместителя директора по производству калининградского автосборочного предприятия «Автотор холдинг» Игоря Орлова, сначала как врио губернатора, а затем, через процедуру утверждения собранием депутатов, губернатором на пятилетний срок. А через три месяца, в начале мая, президент Дмитрий Медведев подписал закон, возвращавший в России прямые выборы глав регионов. Закон вступил в силу 1 июня 2012 года.

Полномочия Орлова истекали в феврале 2017 года, однако уже в мае 2015 Орлов досрочно подал в отставку и при этом попросил у президента Путина разрешения баллотироваться вновь (в иных случаях закон это запрещает). Путин разрешение дал и назначил Орлов врио губернатора до вступления в должность избранного на выборах.

Ключевые даты 
 10 июня 2015 года Архангельское областное Собрание депутатов назначило выборы на единый день голосования — 13 сентября 2015 года
 следующие 3 дня — опубликование расчёта числа подписей, необходимых для регистрации кандидата
 период выдвижения кандидатов специально не установлен и заканчивается 29 июля, когда истекает срок приёма документов для регистрации
 агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается за одни сутки до дня голосования
 с 24 июня по 29 июля — период сбора подписей муниципальных депутатов и регистрация заявлений кандидатов в избирательной комиссии.
 с 15 августа по 11 сентября — период агитации в СМИ
 12 сентября — день тишины
 13 сентября — день голосования

Кандидаты 

23 июля 2015 года на очередном заседании избирательной комиссии Архангельской области было рассмотрено заявление профессора кафедры конституционного и муниципального права архангельского института управления Габидулина Рауфа Салимовича, выдвинутого партией РПР-ПАРНАС и поддержанного партиями Яблоко, партией Прогресса (Навального) и Трудовой партией, о снятии своей кандидатуры с досрочных выборов Губернатора Архангельской области. На него была возложена обязанность закрыть специальный избирательный счёт и в срок до 31 июля 2015 года представить в облизбирком итоговый финансовый отчёт.

31 июля 2015 года члены областной избирательной комиссии приняли решение зарегистрировать кандидатами на должность губернатора Архангельской области Краеву Надежду Яковлевну, выдвинутую партией «Справедливая Россия» и Керцева Владимира Юрьевича, выдвитуного партией «Коммунисты России». Кандидату от партии «Великое отечество» Падорину Игорю Борисовичу было отказано в регистрации в связи с непредоставлением необходимых документов до истечения установленного законом срока и предписано вернуть неизрасходованные денежные средства, закрыть специальный избирательный счет и предоставить в облизбирком итоговый финансовый отчёт.

6 августа 2015 года были зарегистрированы кандидатами в губернаторы Архангельской области: предприниматель из Москвы Ольга Сергеевна Осицына от ЛДПР, Игорь Анатольевич Орлов от Единой России, Василий Нестерович Павлов от КПРФ.

Ход событий 
17 августа 2015 года кандидат партии «Коммунисты России» Владимир Керцев выступил с обращением ко всем оппозиционным кандидатам (от КПРФ, ЛДПР и Справедливой России) с предложением провести в начале сентября «народные праймериз», чтобы определить наиболее сильного оппонента действующего губернатора Игоря Орлова и снять свои кандидатуры в пользу победителя праймериз.

17 августа 2015 года начинались телевизионные дебаты между кандидатами. Кандидат от ЛДПР Ольга Осицына заявила, что примет участив в дебатах с врио губернатора Игорем Орловым (Единая Россия), от дебатов с другими кандидатами она отказалось.

28 августа 2015 года в Челябинской области, где кандидат в губернаторы Архангельской области В. Ю. Керцев одновременно баллотировался в депутаты Законодательного собрания Челябинской области по списку партии «Коммунисты России», Следственным комитетом РФ по Челябинской области после проверки подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов политической партии «Коммунисты России» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 142 УК РФ (подделка подписей избирателей).

В Ненецком автономном округе

Предвыборная кампания 
6 августа 2015 года на пресс-конференции в Нарьян-Маре Игорь Орлов заявил, что не видит причин возвращаться к дискуссии об объединении области и Ненецкого автономного округа.

17 августа 2015 года, в прямом эфире ГТРК «Поморье» кандидат в губернаторы Архангельской области от КПРФ Василий Павлов высказался за пересмотр отношений с входящим в состав области Ненецким автономным округом.

Сегодняшние отношения — они не в интересах области, это я скажу однозначно. Те соглашения, которые подписаны, — не в пользу области, больше в пользу Ненецкого автономного округа. Поэтому необходимо ещё раз сесть, изучить этот вопрос и принять уже окончательное решение… нужно пересмотреть соглашение, которое сегодня существует, и найти разумное решение в интересах жителей области.

Затем последовало заявление первого секретаря Архангельского областного отделения КПРФ Александра Новикова о поддержке существующего уровня отношений между областью и Ненецким автономным округом.

Выступление Василия Павлова основано на событиях 5-летней давности и не имеет ничего общего с настоящим положением дел.

Через газету «Няръяна вындер» Василий Павлов обратился к жителям НАО со словами о том что в случае его избрания на должность губернатора

приложит все силы для развития взаимовыгодных отношений между округом и областью.

Итоги выборов 
Выборы в Ненецком автономном округе прошли при низкой явке 15,2 % (5 165 из 33 3973 избирателей включённых в списки).

Выборы выиграл Игорь Орлов — 53,57 % (2 767 избирателей). Второе место заняла Надежда Краева — 12,39 % (640 избирателей). Третье место — Василий Павлов — 12,08 % (624 избирателя). Далее Ольга Осицына — 11,02 %, (569 избирателей) и Владимир Керцев — 4,39 % (227 избирателей).

Недействительными признаны 338 бюллетеней (6,5 % от общего числа выданных).

Итоги выборов 
В выборах в приняли участие 205 737 человек, таким образом явка избирателей составила 21 %.

Выборы выиграл Игорь Орлов, набравший 53,25 % голосов избирателей. 24 сентября он вступил в должность губернатора и в тот же день назначил сенатором от правительства Архангельской области мэра Архангельска Виктора Павленко. Ранее Архангельскую область в Совете Федерации представлял Константин Добрынин.

Источники

Ссылки 
 Избирательная комиссия Архангельской области
 Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа

Архангельская область
Региональные выборы в Архангельской области
Архангельская область
2010-е годы в Архангельской области